Chilacayote kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chilacayote, Jalisco, Cuautla, 
 Chilacayote, Guerrero, 
 Chilacayote, Veracruz, Atzalan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar